Гера́нь пепельная () — вид многолетних, травянистых растений рода  семейства .

Распространение и экология 
Альпийский и субальпийский пояс Апеннин и Балкан.

Произрастает на скалистых участках.

Ботаническое описание 
Высота растений 10—15 см.

Корневая система стержневая.

Листья округлые 5—7 лопастные, шириной до 6 см.

Цветки лилово-розовые.

В культуре 
В культуре с 1830 года.

Цветение обильное в июле-августе, плодоношение в августе-сентябре.

Герань пепельная — засухоустойчивый и светолюбивый вид. Посадку рекомендуется производить в местах хорошо освещаемых солнцем. Почва богатая известью с pH до 8.

Используется для посадки в рокариях и на передний край миксбордера.

Все сорта Cinereum group, не выносят замокания, очень плохо переносят хранение с открытой корневой системой.

Сорта 
 'Album'. Цветки белые, высота растений около 20 см.
 'Ballerina'. Цветки светло-розовые с крупными фиолетовыми жилками, диаметром около 3 см, высота растений около 15 см.
 'Jolly Jewel Lilac' Marco van Noort, 2016. Сортосерия «Jolly Jewel». Цветки лиловые с белыми полосками и тёмно-фиолетовыми прожилками. Цветение длительное, в июне-августе, наиболее обильное в начале лета, затем периодическое. Высота 12—15 см, ширина 25 см. Место солнечное или полутенистое. Почва влажная, дренированная. Зоны морозостойкости: 4—9.
 'Splendens'. Цветки ярко-розовые, высота растений около 20 см. Цветёт раньше других сортов.
 'Subcaulescens'. Цветки карминно-красные с черным глазком, кустики низкие, цветение обильное, цветки как бы стелются по поверхности листьев.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ганов А. Герань в дизайне сада. «Вестник Цветовода», 2009.

пепельная
Флора Европы
Декоративные садовые растения